Charles Micallef (1943-2011), calciatore maltese
Charles Micallef (1960), calciatore maltese